Нихат Асым Бекдик (; 1902 год — 21 июня 1972) — турецкий футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Нихат Бекдик, будучи учеником Галатасарайского лицея, начинал и провёл всю свою карьеру футболиста, выступая за «Галатасарай» с 1916 по 1936 год. Он 6 раз выигрывал в составе клуба Стамбульскую футбольную лигу, был капитаном команды.

Из-за изображённого льва на форме и поведения на поле болельщики прозвали его "Аслан", что на турецком означает "лев". Позже это прозвище распространилось и на весь «Галатасарай».

Карьера в сборной 
26 октября 1923 года Нихат Бекдик дебютировал за сборную Турции в товарищеском матче против сборной Румынии. Он принимал участие в футбольных турнирах двух Олимпиад: 1924 и 1928 годов. 14 октября 1927 года Нихат Бекдик забил свой первый и единственный гол за национальную команду, отличившись на 85-й минуте товарищеской игры со сборной Болгарии.

Другие виды спорта 
Нихат Бекдик также добился успеха в тройном прыжке и прыжке в высоту. В 1923 году он установил турецкие рекорды в тройном прыжке (11,92 м) и прыжках в высоту (1,58 м). После завершения футбольной карьеры он занимался верховой ездой, греблей и плаванием. На своей лодке "Аслан" Нихат выиграл многочисленные кубки.

Политическая карьера 
В 1957—1960-е годы Нихат Бекдик был членом Великого национального собрания Турции от Демократической партии.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 21 матч / 1 гол; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на mackolik.com
 Профиль игрока на tff.org

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Галатасарай»
Тренеры ФК «Галатасарай»
Члены Великого национального собрания Турции XI созыва
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года